Karl Heun ist der Name folgender Personen:

* Karl Heun (1771–1854), deutscher Schriftsteller, siehe Heinrich Clauren
 Karl Heun (Mathematiker) (1859–1929), deutscher Mathematiker
 Karl Heun (Theologe) (1923–2015), Pfarrer und Oberkirchenrat der bayerischen Landeskirche